El Mogollon Rim és un accident topogràfic i geològic que travessa l'estat d'Arizona. S'estén uns 320 quilòmetres des del nord del Comtat de Yavapai cap a l'est fins a prop de la frontera amb Nou Mèxic.

El marge és un escarpament que defineix l'extrem sud-oest de l'altiplà del Colorado, i al llarg de la seva part central es caracteritza per alts penya-segats de pedra calcària i de gres, en particular, la pedra calcària Kaibab i el gres de Coconino.

El Mogollon Rim és un important límit florístic i faunístic: les espècies característiques de les muntanyes Rocoses viuen a l'altiplà que forma la part superior del marge, i les espècies natives de la Sierra Madre Occidental de Mèxic viuen en els vessants que formen la part inferior del marge i a l'arxipèlag Madrense (serra alta i aïllada) més cap al sud.

L'estrat més alt de gres del Mogollon Rim, anomenat l'estrat de la pedra gres de Coconino, forma espectaculars penya-segats blancs, que de vegades arriben a centenars de metres d'altura.

Vegeu també 
 Mogollon, poble indígena del període arcaic que habitava en la zona del Mogollon Rim.

Geografia d'Arizona